Nagrody i odznaczenia – powieść Wacława Bilińskiego
 Nagrody i odznaczenia – polski film w reżyserii Jana Łomnickiego, ekranizacja